KHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khost (Afghanistan)
 kht – codice ISO 639-3 della lingua khamti